Questa pagina elenca la produzione mondiale della pesca per il 2016. Il tonnellaggio proveniente dalla cattura e dall'acquacoltura è elencato per paese.

La cattura comprende pesci, crostacei, molluschi ed altre specie ittiche tra le più richieste.

Note

Collegamenti esterni
Produzione ittica per paese dal 1950

Pesca
Liste di stati